Francja:
 Scheer – rzeka

Niemcy:
 Scheer – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen

Osoby:
 Mary Scheer – amerykańska aktorka
 Reinhard Scheer – niemiecki wiceadmirał
 Andrew Scheer – lider Konserwatywnej Partii Kanady

Inne:
 Admiral Scheer – niemiecki krążownik

Zobacz też:
 Scher
 Sheer